El Masters de Miami 2022, també conegut com a Miami Open 2022 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA 1000 en categoria femenina. La 37a edició del torneig es va disputar entre el 21 de març i el 3 d'abril de 2021 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estats Units.

El tennista espanyol Carlos Alcaraz va guanyar el títol més important del seu palmarès, també va esdevenir el més jove en guanyar aquest títol en 37 anys, i el tercer més jove en guanyar un títol de categoria Masters. La polonesa Iga Świątek va corroborar el seu gran estat de forma amb la dissetena victòria consecutiva que li va permetre completar el Sunshine Double després de guanyar a Indian Wells dues setmanes abans. Aquesta victòria també va coincidir amb el seu ascens al capdamunt del rànquing individual femení per primer cop en la seva carrera. La parella masculina formada pel polonès Hubert Hurkacz i l'estatunidenc John Isner van guanyar el seu primer títol junts, tot i que Isner també va completar el Sunshine Double amb dos parelles diferents. La parella femenina formada per l'alemanya Laura Siegemund i la russa Vera Zvonariova van guanyar el tercer títol juntes, el més important que van aconseguir com a parella.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022